Neueck ist der Name folgender Orte:

 Neueck (Gerzen), Ortsteil von Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Neueck (Gütenbach), Ortsteil von Gütenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Neueck ist der Namensteil folgender Personen:

 Josef Jakob Xaver Pfyffer zu Neueck (1798–1853), Schweizer Beamter, Politiker und Autor

Siehe auch:
 Neuenegg